Onderstaande tabellen bevatten de deelnemers aan de UEFA-toernooien uit  Wales.

Mannen 
Een aantal teams uit Wales, waaronder Cardiff City en Swansea City, spelen in de Engelse competities. In het verleden mochten deze teams wel meedoen om de Welsh Cup en konden zo een plaats in de Europacup II verkrijgen. Sinds het seizoen 1994/95 is de Welsh Cup het exclusieve domein van teams die in de Welshe competities uitkomen.
NB Klikken op de clubnaam geeft een link naar het Wikipedia-artikel over het betreffende toernooi in het betreffende seizoen.

Deelnames

Vrouwen 
NB Klikken op de clubnaam geeft een link naar het Wikipedia-artikel over het betreffende toernooi in het betreffende seizoen.

Deelnames 
 8x Cardiff City FC
 6x Cardiff Met.
 5x Swansea City AFC
 1x Bangor City

Voetbal in Wales
Deelnemers UEFA-toernooien